warmtegeleiding, zie:
 Warmteoverdracht
 Thermische geleidbaarheid
elektrische geleiding
 zie ook Elektrische geleidbaarheid